Municipio de Nunda puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nunda (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Nunda (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Nunda (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Nunda (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.